Никезич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Никезич, Марко (1921—1991) — югославский участник Национально-освободительной борьбы и государственный деятель, министр иностранных дел Югославии.
 Никезич, Никола (род. 1981) — черногорский футболист, нападающий.